Wartburg može značiti:
 Dvorac Wartburg, dvorac u Tiringiji
 Wartburg (automobil), istočnonjemačka auto-marka